A (7076) 1980 UC a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Zdeňka Vávrová fedezte fel 1980. október 30-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (7001–7500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói